Der President’s Cup 1998 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. September 1998 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1998 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Im Einzel konnte Tim Henman den Titel des Vorjahres gegen den Russen Jewgeni Kafelnikow verteidigen, der in seinem 27. ATP-Finale stand. Henman gewann seinen dritten Titel und ersten des Jahres 1998. Die Italiener Laurence Tieleman und Stefano Pescosolido konnte im Doppel ihren einzigen Titel auf der ATP Tour gewinnen. Im Finale besiegten sie Sjeng Schalken und Kenneth Carlsen, die in ihrem ersten gemeinsamen Finale standen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 475.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1998
Tennisturnier in Taschkent